(nihongo|Джонни Китагава|ジャニー喜多川||имя при рождении: John Hiromu Kitagawa, 23 октября 1931 — 9 июля 2019) — японский бизнесмен, основатель и президент агентства по поиску талантов  Johnny & Associates, имеющего уже 50 лет фактическую монополию на создание бой-бэндов в стране. Считается одним из пионеров японской индустрии развлечений и наиболее могущественным человеком в ней.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт агентства «Jonhnny & Associates»  

Johnny & Associates
Предприниматели США
Предприниматели Японии